Die Sünden der Väter steht für:
 Die Sünden der Väter (1913), deutscher Stummfilm von Urban Gad
 Die Sünden der Väter (1935), Propagandafilm des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP
 Die Sünden der Väter (2002), US-amerikanischer Fernsehfilm von Robert Dornhelm 
 Die Sünden der Väter (Roman), Roman von Ian Rankin (1998)

Siehe auch:
 Sins of the Father, Begriffsklärung
 Sünden der Väter, US-amerikanisches Stummfilmmelodram von Ludwig Berger (1928)